Канищево — название населённых пунктов.

Россия 
 Канищево — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Канищево — деревня в Тимском районе Курской области.
 Канищево — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Канищево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Канищево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Канищево — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Канищево — городской район в Московском округе Рязани.
 Канищево — село в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Канищево — село в Пичаевском районе Тамбовской области.

См. также 
Конищево